Олег Шишкин:
 Шишкин, Олег Анатольевич (род. 1963) — российский писатель, драматург, сценарист и художественный критик, журналист, телеведущий.
 Шишкин, Олег Владимирович (род. 1975) — молдавский футболист.
 Шишкин, Олег Николаевич (род. 1934) — советский государственный деятель, министр общего машиностроения СССР, Герой Социалистического Труда (1982).
 Шишкин, Олег Петрович (1916—1983) — советский учёный в области автоматизации нефтяной промышленности.